Les Goa'uld utilisent un appareil nommé sarcophage pour soigner des blessures et prolonger leur durée de vie. Le sarcophage peut également ramener des morts à la vie.

Dans le film, Daniel se réveille dans un sarcophage après avoir été tué par un tir de lance goa'uld, il utilise ensuite le sarcophage pour ressusciter Sha're qui a également été tuée.

Le premier sarcophage a été créé par un Goa'uld connu sous le nom de Telchak. Le sarcophage est dérivé d'une technologie des Anciens (saison 7) : la fontaine de jouvence. Les Goa'uld utilisent l'appareil sur les prisonniers qui sont morts, accidentellement ou volontairement, durant une séance de torture. Le sarcophage ne réussissant plus à régénérer complètement le seigneur Yu en raison de son grand âge, ceci confirme que malgré sa grande puissance, le sarcophage ne peut offrir l'immortalité.

Le sarcophage crée une dépendance et induit la mégalomanie, l'égoïsme et la paranoïa qui se retrouvent chez les Goa'uld. Cet effet est observé pour la première fois sur Daniel Jackson sur P3R-636 : la princesse Shyla, éprise de Daniel, l'incite à utiliser le sarcophage sans retenue, au point que ses problèmes de vue sont guéris, mais qu'il finit également par négliger de venir en aide au reste de l'équipe SG1, réduite aux travaux forcés par Pyrus, le père de Shyla. Une fois revenus sur Terre, Daniel manifeste d'importants symptômes de sevrage (saison 2, épisode 5). On remarque que plus la blessure à soigner est grave, plus les effets secondaires sont présents. C'est pour cela que la Tok'ra n'utilise pas les sarcophages car ils endommagent l'esprit.

Technologie de Stargate